Сурганов — фамилия.

Известные носители 
 Сурганов, Всеволод Алексеевич (1927—1999) — советский и российский литературовед, писатель.
 Сурганов, Вячеслав Сергеевич (род. 1933) — российский политик.
 Сурганов, Фёдор Анисимович (1911—1976) — советский государственный деятель.

Сурганова 
 Сурганова, Светлана Яковлевна (род. 1968) — российский музыкант, поэт и композитор, лидер группы «Сурганова и оркестр».

См. также 
 Сурганова и оркестр